Patrick Vaillant peut désigner :
 Patrick Vaillant, un artiste français contemporain ;
 Patrick Vaillant (1954-), un auteur-compositeur-interprète français.